Kotokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotokari (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Kotokari (ö i Satakunta), Raumo, 

Robotskapade Finlandförgreningar